Il doppio femminile  del torneo di tennis Cairns Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Monique Adamczak e Victoria Larrière che hanno battuto in finale Tyra Calderwood e Tammi Patterson 6-2, 1-6, [10-5].

Teste di serie 

 Sacha Jones /  Sally Peers (semifinali)
 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (quarti di finale)

 Monique Adamczak /  Victoria Larrière (campionesse)
 Alison Bai /  Ana-Clara Duarte (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairns Tennis International 2012